Радоњице могу бити:

 Радоњице (Праг-исток), насељено мјесто у округу Праг-исток, Средњочешки крај, Чешка Република
 Радоњице (Хомутов), насељено мјесто у округу Хомутов, Устечки крај, Чешка Република
 Радоњице (Пољска), насељено мјесто у Пољској